Австрійська футбольна бундесліга 2013—2014 — 103- ий сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном став Ред Булл.

Команди-учасники першості

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубу Адміра Ваккер Медлінг було знято 5 очок через порушення правил та вимог ліцензування.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

2014
Австрія
Австрія
2013 в австрійському спорті
2014 в австрійському спорті